Das französische Alphabet besteht aus den 26 Basisbuchstaben des modernen lateinischen Alphabets und 16 zusätzlichen Zeichen. Von den 16 zusätzlichen Zeichen sind 14 Basisbuchstaben mit diakritischen Zeichen und zwei aus Ligaturen von A und O mit E entstanden.

Buchstaben 
Den Grundstock des französischen Alphabets bilden die 26 Buchstaben des lateinischen Alphabets:

Hinzu kommen 16 weitere Zeichen – 13 Buchstaben mit einem Akzent oder Trema, das C mit Cedille (Ç) und Æ und Œ:

Die 42 Zeichen insgesamt:

Vorkommen als Großbuchstaben 
Nicht alle der Buchstaben mit diakritischen Zeichen kommen am Wortanfang vor. Das ist naturgemäß für Ë, Ï, Ü und Ÿ der Fall (Ausnahmen sind nicht-französische Eigennamen, beispielsweise deutsche Orte). Außerdem kommen Ú und Û nicht am Anfang eines Wortes vor.

Beispiele für die anderen Sonderzeichen sind:
 À (als einbuchstabiges Wort; Präposition; dt. ≈ zu oder mit)
 Âme (dt. Seele)
 Ça (dt. das; Demonstrativpronomen)
 Ève (dt. Eva; Vorname)
 Été (dt. Sommer)
 Être (dt. sein; Verb)
 Île (dt. Insel)
 Ôter (dt. abräumen)
 Œuf (dt. Ei)

Namen

Aussprache der Buchstaben in Wörtern 

Alphabet
Französische Sprache